Генрих Ремлингер (, г. Оппенвайлер/Людвигсбург — , Ленинград, СССР) — генерал-майор вермахта, немецкий военный преступник. В годы Великой Отечественной войны был военным комендантом города Пскова и одновременно осуществлял руководство подчиненными ему районными комендатурами и частями «особого назначения». По материалам суда, участвовал в массовом истреблении, истязании и угоне в немецкое рабство мирных советских граждан, а также в уничтожении и разрушении городов и населённых пунктов Ленинградской области.

Публично казнён 5 января 1946 года в Ленинграде на площади Калинина в числе 8 немецких военнопленных, приговорённых судом города Ленинграда к смерти за военные преступления.

Биография 

Кадровый офицер, служил с 1902 года. В 1902 году был зачислен солдатом в 19-й уланский полк, стоявший в городе Ульм. В 1905 году направлен в Высшую кавалерийскую ганноверскую школу, которую закончил в 1906 году. По окончании школы получал специальную нашивку инструктора кавалерийского дела. В ульмском уланском полку прослужил до 1914 года. До 1910 года имел чин унтер-офицера. В 1910 году получил чин вахмистра.

В Первой мировой войне участвовал с 1914 по 1918 гг., был многократно ранен. Участвовал в битве при Сомме, в боях при Аргонах, как улан, затем как пехотинец. 28 или 29 августа 1914 года, за вынос с поля боя в Бельгии раненого командира 19-го уланского полка барона фон Гюльтлингена получает железный крест 2-го класса. В декабре 1918 года — железный крест 1-го класса «за храбрость и заслуги в войне». В 1916 году — «крест с мечами за военные заслуги» и медаль «за храбрость».

Участие во Второй мировой войне 
Организовал 14 карательных экспедиций в ходе которых сожжено несколько сотен населенных пунктов на Псковщине, уничтожено порядка 8000 человек — в основном женщин и детей, причем подтверждено документами и показаниями свидетелей его личная ответственность — то есть отдача соответствующих приказов на уничтожение населенных пунктов и населения, например — в Карамышево расстреляно 239 человек, ещё 229 загнаны и сожжены в деревянных строениях, в Уторгоше — расстреляно 250 человек, на дороге Славковичи — Остров расстреляно 150 человек, посёлок Пикалиха — согнаны в дома и потом сожжены 180 жителей.

Был награждён в 1941 году «крестом 2-го класса за военные заслуги», в декабре 1942 года — «крестом за военные заслуги, с мечами, 1-го класса», в ноябре 1943 — вторично «железным крестом 2-го класса», в феврале 1945 года — вторично «железным крестом 1-го класса».

Был взят в плен советскими войсками 15 февраля 1945 года под Шнайдемюле.

Обстоятельства пленения

Суд и казнь в Ленинграде 

Суд над 11 немецкими военнопленными проходил в Выборгском ДК с 28 декабря 1945 года по 4 января 1946 года. Подсудимых обвиняли в том, что они особо зверствовали на оккупированных территориях Ленинградской и Псковской областей. Трое были осуждены к каторге, а восемь, в том числе Ремлингер, к публичной смертной казни. Ремлингер вину не признал.

5 января 1946 года в 11 часов утра по приговору суда города Ленинграда генерал-майор Ремлингер при стечении народа был казнён через повешение на площади Калинина перед кинотеатром «Гигант» в числе 8 немецких военнопленных, признанных судом военными преступниками.

По воспоминаниям свидетеля казни, педагога по скрипке Михаила Яковлевича Яковлева:

Грузовики, в кузовах которых стояли немецкие военнослужащие в форме бундесвера [sic] со связанными за спиной руками, въехали под виселицы. На площади воцарилась тишина. По громкоговорителю прозвучал приговор. Наши солдаты-конвоиры в касках начали надевать петли на шеи немцев. Генерал отклонил голову в сторону, не хотел лезть в петлю. Но конвоир не спеша накинул петлю на его шею и «исправил положение». Машины двинулись вперёд. Фашисты повисли и закачались в воздухе… У виселиц поставили часового. Через день его убрали, а виселицы с висящими на них преступниками стояли ещё несколько дней

Примечания

Ссылки 
 
 

Казнённые военные преступники
Казнённые в 1946 году
Повешенные в СССР